NGC 6655 — двойная звезда в созвездии Щит.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6655
Щит (созвездие)
Двойные звёзды